Newsham (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Newsham (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire